Lincolnton – città statunitense nella Carolina del Nord
Lincolnton – città statunitense nella Georgia